VIII Первенство России среди клубов КФК прошло в 1999 году в два этапа. В зональных соревнованиях участвовали все клубы участники МРО (межрегиональных футбольных объединений), а финальный этап проводился среди победителей зональных первенств. Победителем финального этапа соревнования стал ФК «Псков», второе место занял московский «Москабельмет», а третье «Сигнал» Изобильный.

Дальний Восток 
 Итоговая таблица

Сибирь 
 Итоговая таблица

Урал 
 Итоговая таблица

 * Дополнительный матч за 1-е место «Титан» (Березники) 2:1 «Металлург-99» (Магнитогорск).
 Результат матча «Строитель» (Тобольск) 2:0 «Прикамье» (Пермь) был аннулирован. Команде «Строитель» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Строитель» (Тобольск) 2:0 «Титан» (Березники) был аннулирован. Команде «Строитель» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Строитель» (Тобольск) 1:0 «Уралмаш-2» (Екатеринбург) был аннулирован. Команде «Строитель» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Поволжье 
 Итоговая таблица

Золотое кольцо 
 Итоговая таблица

Северо-Запад 
 Итоговая таблица

 По данным сайта footballfacts.ru команда «Ладога» носила название «Ладога-Ленсвязь».

 После 1-го круга команда «ЭЛЭС» переменована в «Источник-ЭЛЭС», а «Кировец-Алые паруса» — в «Алые паруса».

Черноземье 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Смена» (Котовск) 2:0 «РУОР ЦСКА» (Смоленск) был аннулирован. Команде «Смена» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Юг 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Нефтяник» (Малгобек) 1:0 «Сигнал» (Изобильный) был аннулирован. Команде «Нефтяник» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Кавказ 
 Итоговая таблица

 Результат матча 2-го круга «Динамо» — «Краснодар» неизвестен - скорее всего, матч не состоялся и в связи со снятием с турнира «Немкома», победителем объявлен МФК Краснодар

Московская область

Московская область. А (КФК) 
 Итоговая таблица

Московская область Б (ЛФК) 
 Итоговая таблица

Москва 
 Итоговая таблица

Финальный турнир 
Место проведения — Псков (16—23 октября)
 Итоговые таблицы

Группа А 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа Б 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финальные игры 
 Матч за 3-е место: Сигнал (Изобильный) 1:1 (4:2 пен.) Олимпия (Волгоград)
 Финал: Псков 3:0 Москабельмет (Москва)

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Азов. Соревнования прошли с 11 по 16 сентября.

Группа А

Группа В

* В матче группы В «Девон» — «Локомотив», команда «Локомотив», покинула поле, не согласившись с решением арбитра, в результате чего им было назначено техническое поражение.

Финальные игры

* В финальном турнире, учитываются очные матчи предварительного этапа

Примечания

Ссылки 
 КФК 1999 на regfut.ru 

1999
Футбол в России в 1999 году